Het WTA-tennistoernooi van Sydney (officieel Medibank International) van 2008 vond plaats van 6 tot en met 12 januari 2008 in de Australische stad Sydney. Het was de 116e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het Tennistoernooi van Sydney 2008. Er werd gespeeld op een hardcourt-ondergrond.

De Belgische Justine Henin won het toernooi na een driesetter tegen Koeznetsova.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Dubbelspel 
Het ongeplaatste Chinese duo Yan Zi / Zheng Jie won het toernooi. In de finale versloegen ze het eveneens ongeplaatste koppel Tetjana Perebyjnis en Tatjana Poetsjek in twee sets.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Sydney 2008
Sydney